hrabstwo Butte (ang. Butte County) w USA, w stanie Kalifornia
 hrabstwo Butte (ang. Butte County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Butte (ang. Butte County) w USA, w stanie Dakota Południowa